Ба́рбора Кре́йчикова (; ) — чешская теннисистка; победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2021); обладательница карьерного Большого шлема в женском парном разряде (всего семь титулов); победительница трёх турниров Большого шлема в миксте; чемпионка Олимпийских игр 2020 года в парном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA в парном разряде (2021); победительница 21 турнира WTA (из них шесть в одиночном разряде); обладательница Кубка Федерации (2018) в составе национальной сборной Чехии; бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге.

В юниорах: победительница трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2013); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Барбора в теннисе с шести лет; любимые покрытия — хард и грунт.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Крейчикова на юнироском этапе смогла обратить на себя внимание специалистов. В 2013 году она сыграла во всех финалах соревнований юниорской серии Большого шлема в парном разряде среди девушек. Три из них: Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир и Открытый чемпионат США она выиграла в паре с соотечественницей Катериной Синяковой и проиграла только финал Открытого чемпионата Австралии, где она выступила совместно с Александрой Корашвили.Также Крейчикова и Синякова смогли выиграть чемпионат Европы, а высшим достижением Барборы в юниорском рейтинге стала третья строчка.

Профессиональную карьеру Крейчикова начала с 2010 года выступлениями на небольших турнирах из цикла ITF. В начале сентября 2011 года на 10-тысячнике в Хорватии она выиграла первый взрослый титул в паре и впервые вышла в финал в одиночках. В октябре 2012 года она смогла выиграть дебютный приз и в одиночном разряде, также на 10-тысячнике в Хорватии. В июле 2014 года она впервые сыграла в основной сетке парных соревнований в рамках WTA-тура, приняв участие в турнире в Бадгастайне в альянсе с Синяковой. В сентябре того же года на турнире в Квебеке она впервые появилась в основной сетке и на одиночных соревнованиях WTA и выиграла первый матч в туре. В октябре Крейчикова в дуэте с опытной соотечественницей Луцией Градецкой достигла дебютного финала WTA на турнире в Люксембурге.

В 2015 году состоялся дебют Крейчиковой в основной сетке взрослого турнира Большого шлема в парном разряде, выступив в команде с Юлией Гёргес на Ролан Гаррос. В июле Барборе удалось выиграть 50-тысячник ITF в Оломоуце, обыграв в финале свою соотечественницу Петру Цетковскую со счётом 3-6, 6-4, 7-6(5). В сентябре в паре с бельгийкой Ан-Софи Местах она выиграла дебютный титул в основном туре, победив на парных соревнованиях в Квебеке. В концовке сезона в дуэте с Мэнди Минеллой она выиграла турнир из серии WTA 125K в Лиможе. Сезон 2015 года Крейчикова закончила в первой сотне парного рейтинга.

2016—2018 (победа на Ролан Гаррос и Уимблдоне и № 1 в мире в парах) 
В феврале 2016 года Крейчикова вышла в парный финал турнира в Санкт-Петербурге в команде с Верой Душевиной. В начале лета в партнёрстве с Катериной Синяковой она смогла дойти до парного полуфинала на Ролан Гаррос. На Открытом чемпионате США их пара смогла дойти до четвертьфинала.

В мае 2017 года Крейчикова впервые добралась до финала WTA в одиночном разряде. Произошло это на турнире в Нюрнберге, где чешская теннисистка начинала с квалификационного отбора. В финале она проиграла Кики Бертенс со счётом 2-6, 1-6. В июле на грунтовом турнире в Бостаде Барбора прошла в четвертьфинал в одиночном и в финал (с Марией Иригойен) в парном разряде.

Сезон 2018 года ознаменовался для Крейчиковой громкими успехами в парном разряде в союзе с Катериной Синяковой. Начали чешки год с выхода в финал турнира в Шэньчжэне. На престижном турнире в Майами Крейчикова и Синякова смогли дойти до парного финала. На Открытом чемпионате Франции Барбора, пройдя квалификацию, впервые выступила в основной сетке Большого шлема в одиночном разряде и добилась важного успеха в парном разряде. Крейчикова и Синякова сумели взять свой первый Большой шлем на грунте во Франции. Этот результат принёс Барборе подъем на 11-е место парного рейтинга.

Следующего громкого успеха дуэт Крейчикова и Синякова добился на Уимблдонском турнире, где они завоевали второй Большой шлем подряд. После этого триумфа Барбора переместилась уже на четвёртую строчку парного рейтинга.

Третий подряд Большой шлем Крейчикова и Синякова взять не смогли — в полуфинале их остановили Эшли Барти и Коко Вандевеге. 22 октября Крейчикова смогла подняться на первую строчку в мировом парном рейтинге, разделив высшую позицию со своей партнёршей по выступлениям Катериной Синяковой. Их дуэт в ранге лидеров парного тенниса в конце сезона выступил на Итоговом чемпионате WTA, где они дошли до финала. В борьбе за главный приз чешки проиграли паре Тимея Бабош и Кристина Младенович со счётом 4-6 5-7. Проигрыш в финале однако не повлиял на итоговое первое место в рейтинге 2018 года. В ноябре Крейчикова должна была сыграть в составе сборной Чехии в финале Кубке Федерации против команды США. Однако Чехия оформила победу раньше чем состоялась парная встреча и её не сыграли, таким образом, Барбора стала обладательницей престижного командного трофея.

2019 год 
На Открытом чемпионате Австралии 2019 года в дуэте с Синяковой она дошла до четвертьфинала парного турнира. В соревнованиях в миксте в Австралии Крейчикова смогла одержать победу, взяв в совокупности свой третий Большой шлем. Титул она выиграла в партнёрстве с известным парником Радживом Рамом, с которым она в финале нанесла поражение местной паре Джон-Патрик Смит и Астра Шарма — 7-6(3), 6-1. В феврале Крейчикова наконец-то сыграла первый матч в Кубке Федерации, но проиграла его в дуэте с Синяковой в первом раунде противостояния с командой Румынии и, таким образом, обладатели Кубка выбыли уже в первом раунде, проиграв с общим счётом 2-3

В марте на крупном турнире в Индиан-Уэллсе Крейчикова и Синякова пробились в финал, где проиграли паре Элизе Мертенс и Арина Соболенко. В апреле Крейчикова выиграла 80-тысячник ITF в США. Не отдав соперницам ни единого сета, Барбора завоевала титул, обыграв в финале первую сеянную Николь Гиббс. После этого она выиграла 25-тысячник ITF также в США, а в апреле взяла 60-тысячник в Германии. В июне Крейчикова выиграла ещё один 60-тысячник в Чехии.

2023 год 
На Открытом чемпионате Австралии чешская теннисистка (двадцатый номер посева) дошла до четвёртого круга, где уступила 3-й сеянной на турнире Джессике Пегуле (5-7 2-6).

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (9)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (21)

Победы (14) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (8)

Победы (7)

Поражения (1)

Финалы Итогового турнира WTA в парном разряде (3)

Победа (1)

Поражение (2)

Финалы Олимпийских турниров в женском парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (25)

Победы (15)

Поражения (10)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (27)

Победы (20)

Поражения (7)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (3)

Победы (3)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 21 ноября 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Чехии
Олимпийские чемпионы по теннису
Олимпийские чемпионы от Чехии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Обладатели Кубка Федерации по теннису